Groves kan som auktorsförkortning betyda:

 Colin Groves
 Henry Groves
 James Groves
 James Walton Groves

Robotskapade auktorsförkortningar